Tablilla es diminutivo de tabla. El término puede referirse a:

Soportes de pintura y escritura
Pueden ser de cualquier material (madera, arcilla, metales, etc.)
Tablilla de maldición (en latín defixio, y en griego κατάδεσμος katádesmos), medio para maldecir en la antigüedad.
Tablilla de maldición de Pela
Tablilla de barro, el soporte de la escritura cuneiforme mesopotámica.
Tablilla de Venus de Ammisaduqa
Tablillas de la Fortaleza de Persépolis
Tablillas del Tesoro de Persépolis
Tablillas o Cartas de Amarna, egipcias
Pínax (tabla de madera pintada).
Láminas de Pirgi, etruscas.
Tablilla de cera, un soporte de la escritura griega y romana.
Códice (del latín codex, -icis, 'tablilla de madera encerada para escribir' y posteriormente 'libro').
Tablillas de Vindolanda, los documentos manuscritos más antiguos existentes en Gran Bretaña.
Tablillas de Glozel, halladas en Francia.
Pizarra (tablilla), pieza de material plano y rígido que se utiliza para escribir o dibujar.

Topónimo
Laguna La Tablilla, Argentina.

Otros usos
Chocolate de tablilla